Виетри-суль-Маре () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 8537 человек (на 2001 г.), плотность населения составляет 1067 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 84019. Телефонный код — 089.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель. Праздник ежегодно празднуется 24 июня.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта